Володарі часу - раса інопланетян з серіалу Доктор Хто
 Володарі часу (мультфільм)
 Володарі часу (роман)